Cédric Gaucherel, un chercheur français en écologie théorique ;
 Léon Gaucherel (1816-1886), un graveur et peintre français.